Аликун () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 6 км². Население — 253 человека (на 2010 год). Расстояние — 31 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Себастиан.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Alicún
 Alicún

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии